Чемпионат Дании по шахматам 1962 года проходил в Копенгагене.

Таблица

Литература 
 Шахматный ежегодник, 1962 г. Сб., автор-составитель Г. Фридштейн, М., 1964. Стр. 251

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1962

Чемпионаты Дании по шахматам
1962 год в шахматах
1962 год в Дании
Спортивные соревнования в Копенгагене